Кубок Азии 1980 года — футбольный турнир среди азиатских сборных. Это седьмой по счету Кубок Азии. Финальный этап проходил в Кувейте с 15 сентября по 30 сентября 1980 года.

Отборочный турнир

Группа 1 

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Группа 2 

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Группа 3

Предварительные матчи 
  не играл предварительные матчи.

Группа 3-A

Группа 3-B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал 

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Группа 4 

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Обладатели путёвок 
  (получил путёвку автоматически, как хозяин турнира).
  (получил путёвку автоматически, как действующий чемпион).

Финальный турнир

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Статистика Кубка Азии 1980 на RSSSF

Кубки Азии по футболу
Футбол в Азии в 1980 году
Сентябрь 1980 года
Международные соревнования по футболу в Кувейте
1980-е годы в Кувейте